Ismenos – w mitologii greckiej bóg i uosobienie rzeki o tej samej nazwie, syn Asoposa
 Ismenos – w mitologii greckiej królewicz tebański, syn Amfiona
 Ismenos (Ismenios) – w mitologii greckiej syn Apollina

Zobacz też 
 Ismena – strona ujednoznaczniająca